Le championnat du monde de squash féminin 2001 se déroule au  à Melbourne du 11 octobre au 19 octobre 2001. Sarah Fitz-Gerald remporte son  titre en battant Leilani Joyce en finale.

Têtes de série

Tableau final

Notes 
La tenante du titre Carol Owens représente la Nouvelle-Zélande après son changement de nationalité australienne.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

2001
Squash féminin
Squash féminin 2001
Monde féminin 2001
Sport en Australie en 2001
Sport en octobre 2001
Squash en 2001